Musonge ist der Familienname folgender Personen:
 Moses Musonge (* 1968), ugandischer Sprinter
 Peter Mafany Musonge (* 1942), kamerunischer Politiker und Premierminister